El nombre Carlos Padilla puede referirse a:

 Carlos Padilla, Sr. (1910–1962), boxeador filipino.
 Carlos Padilla, Jr. (c.1935-), árbitro de boxeo y actor filipino.
 Carlos Padilla Velásquez (c.1935-2014), entrenador de fútbol hondureño.
 Carlos Padilla Díaz (1946–2014), artista plástico colombiano.
 Carlos Padilla Macabeo (19??-), piloto de rallyes español.
 Carlos Padilla Maqueo (1979-), músico mexicano.
 Carlos Padilla López (1991-), futbolista español.
 Carlos Padilla (19??-), actor mexicano.
 Carlos Padilla (s.XVII), militar español.
 Carlos Padilla Jr (n/d), actor filipino.
 Carlos M. Padilla (n/d), político filipino.....
 Carlos Padilla Córdova
(n/d), Ciclista Ecuatoriano...